Wan-čchüan je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Wan-čchüan-che – řeka na Chaj-nanu;
 Wan-čchüan (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej;
 Wan-čchüan – komandérie na Chaj-nanu existující v letech 757–758, předtím a potom kraj Wan-an (662–742 a 758–1368), resp. komandérie Wan-an (742–757).